Montefalkone ima više značenja:
 Montefalkone (Bijela)
 Montefalkone (Rijeti)